El túnel puede referirse a:

 El túnel, una novela de Ernesto Sabato.
 El túnel, un documental de Roberto Hernández.
 El túnel, una serie de 1967.
 El túnel, película de Alemania cuyo nombre original es Der Tunnel,  hecha para televisión dirigida por Roland Suso Richter.
 El túnel, película de Argentina dirigida en 1952 por León Klimovsky.
 El túnel, película de España dirigida en 1988 por Antonio Drove.

de:Der Tunnel (Begriffsklärung)
it:Der Tunnel